Boroseni se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova
 Boroseni - sat din cadrul comunei Elizavetovca din raionul Dondușeni
 Borosenii Noi - localitate centru de comună din raionul Rîșcani